Andrea Colonna di Stigliano – imprenditore e politico italiano
 Andrea Colonna di Stigliano, IV principe di Sonnino – militare italiano